Paraná puede referirse a las siguientes localidades o divisiones administrativas:

 Paraná (Argentina), ciudad capital de la provincia de Entre Ríos.
 departamento Paraná, de la provincia de Entre Ríos (Argentina).
 Paraná (Río Grande del Norte), municipio del Estado de Río Grande del Norte (Brasil).
 Paraná, Estado de Brasil.
 departamento de Alto Paraná, en Paraguay.

Asimismo, puede hacer referencia a:
 El río Paraná, curso de agua de Argentina, Brasil y Paraguay.
 Alto Paraná (película de 1958), película argentina, dirigida por Catrano Catrani.
 La Paraná (1874), una cañonera de la marina argentina integrante de la Escuadra de Sarmiento.
 La Paraná (1908), cañonera de la marina argentina construida en Inglaterra.
Además, con la grafía portuguesa Paranã, se conoce también a:
 Paranã (Tocantins), municipio del estado de Tocantins (Brasil).
 El Río Paranã (Brasil), curso de agua de los estados de Goiás y Tocantins.